GGGI steht für:
 Global Gender Gap Index, siehe Global Gender Gap Report
 Global Ghost Gear Initiative, internationale Initiative zur Beseitigung verlorener, in der Weltozeanen treibender Fischernetze
 Global Green Growth Institute, internationale NGO zur weltweiten Unterstützung von „grünem“ Wirtschaftswachstum

Abkürzung